Wilhelm Beering (* 10. Januar 1921; † 17. Februar 2000) war Kommunalpolitiker in Borken.

Leben 
Der selbständige Malermeister und Kaufmann gehörte seit 1952 dem Gemeinderat in Weseke und der Amtsvertretung Gemen-Weseke an, zunächst für die Zentrumspartei, danach für die CDU. Von 1956 bis 1969 war er ehrenamtlicher Bürgermeister der bis dahin selbstständigen Gemeinde. Nach der kommunalen Neuordnung und dem Zusammenschluss mit der Stadt Borken war er bis 1984 Mitglied im Borkener Stadtrat. Zugleich bekleidete er das Amt des ersten stellvertretenden Bürgermeisters. Bis 1992 vertrat er die Interessen Wesekes auch als Ortsvorsteher.

In seine Amtszeit fielen vor allem die Flurbereinigung, die Ortskernsanierung und die kommunale Neugliederung.

1972 erhielt Wilhelm Beering den Ehrenring der Stadt Borken.

Im Jahre 1989 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Wilhelm Beering hatte nicht alleine die Kommunalpolitik im Blick. Viele Jahrzehnte gehörte er dem Vorstand der Malerinnung an. Als ehrenamtlicher Richter war er lange am Verwaltungsgericht in Münster tätig.

Zudem engagierte er sich im St.-Ludgeri-Schützenverein Weseke, dessen Präsident er 25 Jahre lang war (1960–1985). Für seine Verdienste wurde er 1985 zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Im Jahre 1961 ergriff er zusammen mit dem damaligen Amtsdirektor Schülingkamp die Initiative zur Gründung des Weseker Heimatvereins. Seit der Gründungsversammlung am 31. Oktober 1961 war er im Vorstand als Beisitzer aktiv. Der Heimatverein überreichte ihm für seine langjährigen Verdienste im Jahre 1989 den "Sippel-Jans" und ernannte ihn zum Ehrenvorstandsmitglied.

Verheiratet war er mit Theresia Beering geb. Gröting (18. Februar 1926 – 16. Juni 2013). Aus der Ehe gingen 6 Kinder hervor.

Einzelnachweise 

Bürgermeister (Kreis Borken)
Zentrum-Mitglied
CDU-Mitglied
Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Ehrenringträger (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1921
Gestorben 2000
Mann